Аху:

 Аху — церемониальные места коренных жителей острова Пасхи.
 Аху Тугба (род. 1963) — турецкая киноактриса албанского происхождения.

См. также 
 Аку (значения)